Das Damendoppel der Australasian Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Im Endspiel setzten sich Esna Boyd / Marjorie Mountain gegen Floris St. George / Lorna Utz mit 1:6, 6:4 und 7:5 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1922